

Дечебал () — село у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Ветіш.

Дечебал () — село у Сороцькому районі.